Klarskov er et flertydig stednavn:
 Klarskov (Marslev Sogn) – et ejerlav og en hovedgård i Marslev Sogn, Kerteminde Kommune
 Klarskov (Tårnborg Sogn) – en bebyggelse i Tårnborg Sogn, Slagelse Kommune
 Klarskov (Vordingborg Kommune) – en landsby i Sværdborg Sogn, Vordingborg Kommune